Во 2-м чемпионате Украины по футболу впервые проводился турнир среди представителей Второй лиги. Матчи проходили в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 17 августа 1992 года — 3 июля 1993 года. Победителем турнира стала команда «Днепр» (Черкассы).

Итоговая таблица

Примечание 
 Перед началом сезона команда «Химик» (Житомир) носила название «Полесье».
 Перед началом сезона команда «Таврия» (Херсон) носила название «Кристалл».
 Перед началом сезона команда ЦСК ВСУ (Киев) носила название СКА, до 21 мая 1993 — название «ВС-Орияна» (где ВС — Вооружённые силы).
 Команда «Металлург» (Константиновка) перед началом сезона представляла Донецк и называлась «Шахтёр-2».

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 1992/1993 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993
Футбол на Украине в сезоне 1992/1993